Джордж Едуард Форман (), роден на 10 януари 1949, е американски двукратен световен шампион по бокс в свръхтежка категория.

Той е най-възрастният човек, печелил титлата (на 45 години, когато нокаутира 26-годишния Майкъл Мурър в десетия рунд). Обявен е за един от 25-те най-велики боксьори на всички времена от списание „Ring Magazine“. Наричан още „Големия Джордж“ („Big George“), сега той е посветен в духовния сан пастор и притежава своя собствена църква.

Професионални срещи

Източници

Външни препратки 

 Джордж Форман в BoxRec

Световни шампиони в тежка категория
Американски професионални боксьори
Американски олимпийски шампиони
Американски боксьори
Афроамерикански християни
Американски духовници